Smile eller SMILE kan henvise til:

Musik 
 Smile (dansk band)
 Smile (Beach Boys album)
 Smile (Lily Allen sang)

Andet 
 SMILE (laserbehandling) – Small Incision Lenticule Extraction